Amt Reichenberg bezeichnet:
 das Amt Reichenberg (Erbach) der Grafschaft Erbach und
 das Amt Reichenberg (Katzenelnbogen) in der Niedergrafschaft Katzenelnbogen, später Landgrafschaft Hessen